Rue du Canard (Colmar)
 Rue du Canard (Toulouse)